Stary cmentarz żydowski w Sejnach
 Nowy cmentarz żydowski w Sejnach